Олекса Васенський (7 жовтня 1862, с. Звиняч, Австро-Угорщина — 1947, с. Соколівка, нині Україна) — український священник, громадський діяч.

Життєпис 
Олекса Васенський народився 7 жовтня 1862 року у селі Звинячі, нині Білобожницької громади Чортківського району Тернопільської области України.

У 1893—1923 роках — священник у с. Криворівня, нині Верховинського району Івано-Франківської области.

У його домі бували Володимир Гнатюк, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Іван Труш, Іван Франко, Гнат Хоткевич та инші діячі культури.

Джерела 
 

Українські священники
Українські громадські діячі